Chordodes annandalei är en tagelmaskart som beskrevs av Lorenzo Camerano 1908. Chordodes annandalei ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
annandalei